Волфіне — пункт пропуску через державний кордон України
 Волфіне — станція Південно-Західної залізниці